Tai Tau Chau kan syfta på följande platser:

Hongkong 

 Tai Tau Chau, Sai Kung, ö, 
 Tai Tau Chau, södra Hongkong, ö, 

Robotskapade Hongkongförgreningar